Orage peut désigner :

Météorologie 

 Orage : une averse interne accompagnée de foudre et de tonnerre.
 Orage de neige : le cas particulier d'un orage hivernal ;
 Orage cévenol : désigne un type particulier de pluie qui affecte principalement les Cévennes, dans le sud de la France ;
 Orage violent : un orage accompagné de grêle, de vents violents, de pluie torrentielles ou de tornades causant des dégâts.

Cinéma et télévision 

 Orage, film français réalisé par Marc Allégret et sorti en 1938 ;
 Orage d'été, film français de Jean Gehret, sorti en 1949 ;
 Orage (Delirio), film italien réalisé par Pierre Billon et Giorgio Capitani sorti en 1954 ;
 Orage lointain, un film japonais de 1981 réalisé par Kichitaro Negishi ;
 Orages d'été, télé-feuilleton de la télévision française en 1989 ;
 Orages d'été, avis de tempête, télé-feuilleton de la télévision française en 1990 ;
 Orage sur la tour de contrôle (A Wing and a Prayer), téléfilm américain réalisé par Paul Wendkos et diffusé en 1998 ;
 Orage, film français de Fabrice Camoin, sorti en 2015.

Littérature 

 Orages d'acier (In Stahlgewittern), publié en 1920, est le premier livre d'Ernst Jünger.

Musique 
 L'Orage, groupe musical folk rock valdôtain.

Autres 
 Orage, un manufacturier de vêtements de sport québécois ;
 L'Orage, un navire de la marine nationale française ;
 L'Orage, un torpilleur de la marine nationale française ;
 L'Orage, chanson de Georges Brassens dans son album Les Funérailles d'antan (1960).

Voir aussi
 

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux